

Скорцень () — комуна у повіті Бакеу.
 Скорцень () — село у повіті Бакеу. Адміністративний центр комуни Скорцень.
 Скорцень () — комуна у повіті Прахова.
 Скорцень () — село у повіті Прахова. Адміністративний центр комуни Скорцень.

Скорцень () — село у Теленештському районі.